Троицкая Гора:
 Троицкая Гора — посёлок в Ленинградской области.
 Троицкая Гора — деревня в Псковской области.
 Троицкая Гора — сквер в Минске.